Dardżyling (Darjeeling) – miasto i prowincja w Indiach
 Darjeeling – gatunek herbaty